Nefermaat je bilo muško ime u drevnom Egiptu, a znači "lijepa Maat" ili "lijepi red". Maat je božica reda i istine. 

Poznata su dvojica muškaraca s ovim imenom:
Nefermaat A, sin faraona Snofrua,
Nefermaat B, unuk faraona Snofrua. 

Imena u drevnom Egiptu